

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Pocking (1) 
 1983 r.,  Pocking

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Slaný (2) 
 1983 r.,  Slaný

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 1983 r.,  Rybnik

Awans: 5+1 do finału światowego
Uwaga! Zenon Plech zastąpił Romana Jankowskiego

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Nässjö (1) 
 7 maja 1983 r. (sobota),  Nässjö

Awans: 6 do finału szwedzkiego
Uwaga! Björn Andersson bezpośrednio do finału skandynawskiego

Motala (2) 
 9 maja 1983 r. (poniedziałek),  Motala

Awans: 6 do finału szwedzkiego

Målilla (3) 
 9 maja 1983 r. (poniedziałek),  Målilla

Awans: 6 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 1983 r.,  Karlstad
 25 maja 1983 r. (środa),  Gubbängen
 1983 r.,  Eskilstuna

Awans: 3 do finału skandynawskiego oraz Jan Andersson
Uwaga! Göran Waltersson zastąpił Mikaela Blixta

Finał duński 
 1983 r.,  Fjelsted

Awans: 6 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 12 czerwca 1983 r. (niedziela),  Elgane

Awans: 6 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga!' Anders Kling zastąpił Björna Anderssona

Eliminacje zamorskie

Finał brytyjski 
 1 czerwca 1983 r. (środa),  Coventry

Awans: 8 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 11 czerwca 1983 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 4 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 1983 r.,  Manchester – (Belle Vue)

Awans: 10 do Finału Interkontynentalnego

Finał Interkontynentalny 
 7 sierpnia 1983 r. (niedziela),  Londyn – White City

Awans: 11+1 do finału światowego

1983
1983 w sporcie żużlowym